Dance er det engelske ord for dans.

Personer 
 Charles Dance (1946-), britisk skuespiller
 George Dance, den ældre (1695–1768), engelsk arkitekt
 George Dance, den yngre (1741-1825), engelsk arkitekt og bygningsinspektør
 George Dance (politiker), politiker og politisk aktivist
 Nathaniel Dance-Holland (1735–1811), engelsk portrætmaler og politiker

Musik 
 Dance (musikgenre) – en musikgenre inden for popmusik.

Albums og sange 
 Dance (Pure Prairie League-album) (1976), Pure Prairie League album
 Dance (Gary Numan-album) (1981), Gary Numan album
 Dance (sang) (1986), af glam metal bandet Ratt
 Dance (Keller Williams-album) (2003), Keller Williams album

Pladeselskaber 
 Dance Mania
 Dance Pool
 dance to the radio
 Dancing Cat Records
 Dancing Ferret

Andre betydninger 
 Dance (magasin)